Carrascosa peut faire référence à :

Lieux

Espagne 

 Carrascosa, municipalité de la province de Cuenca.
 Carrascosa, localité de la municipalité de Villaverde de Guadalimar dans la province d'Albacete.
 Carrascosa de Abajo, municipalité de la province de Soria.
 Carrascosa de Arriba, localité de la municipalité de Montejo de Tiermes, en la province de Soria.
 Carrascosa del Campo, localité de la municipalité de Campos del Paraíso, en la province de Cuenca.
 Carrascosa de Haro, municipalité de la province de Cuenca.
 Carrascosa de Henares, localité de la municipalité de Espinosa de Henares, en la province de Guadalajara.
 Carrascosa de la Sierra, municipalité de la province de Soria.
 Carrascosa de Tajo, localité de la municipalité de Cifuentes, en la province de Guadalajara.
 Los Carrascosas, localité de la municipalité de Carthagène, en la province de Murcie.

Personnes 
 Jorge Carrascosa (1948-), un footballeur argentin